Erratum (lateinisch für „Irrtum, Fehler“) oder mehrzahlig Errata steht für:

 Fehler in einer Drucksache, siehe Druckfehler
 Errata (Korrekturverzeichnis), Verzeichnis von Druck- und anderen Fehlern zu einem Buch und deren Korrektur

Siehe auch:
 erratischer Block (abgelagerter Gesteinsbrocken)